

Geografia 
 Waldburg-Zeil – contea storica  nel Sud-Est del Baden-Württemberg
 Waldburg-Wolfegg-Zeil – contea storica  nel Sud-Est del Baden-Württemberg
 Zeil am Main – città tedesca nel Land della Baviera

Persone 
 Martin Zeil – politico tedesco
 Massimiliano di Waldburg-Zeil – conte poi principe regnante di Waldburg-Zeil
 Sigmund Christoph von Waldburg-Zeil-Trauchburg – vescovo cattolico tedesco
 Werner Zeil – geologo tedesco

Trasporti 
 Zeil – strada di Francoforte sul Meno